Alexander Perls – musicista e produttore discografico statunitense
 Fritz Perls – psicoterapeuta tedesco naturalizzato statunitense
 Laura Perls – psicologa e psicoterapeuta tedesca naturalizzata statunitense